Karl av Hessen-Kassel kan ha flera betydelser:

 Karl I av Hessen-Kassel (1654-1730)
 Karl II av Hessen-Kassel (1744-1836)